Tertie (60. Teil einer Sekunde, aus lat. ‚drittens‘ analog zu secundus ‚zweitens‘) steht für:
 
 Tertie (Winkel), eine veraltete Winkeleinheit
 Tertie (Zeiteinheit), eine veraltete Zeiteinheit
 Meridiantertie, ein nautisches Längenmaß im Seemeilensystem

Siehe auch
 Terz, Tertia, Tertiat